Grubholz ist der Ortsname von

 Grubholz (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grubholz (Kolbermoor), Ortsteil der Stadt Kolbermoor, Landkreis Rosenheim, Bayern